Margarita de Prades (1387/1388-Corona de Aragón, condado de Barcelona, 23 de julio de 1429) fue reina consorte de Aragón, de Valencia, de  Mallorca, de Cerdeña, de Córcega (nominal) y de  Sicilia, duquesa consorte (nominal) de Atenas y de Neopatria, y condesa consorte de  Barcelona, de Rosellón, de Cerdaña y de Ampurias (1409-1410).

Ascendencia 
Margarita pertenecía al linaje de los condes de Prades, línea secundaria de la casa real de Aragón, dinastía Barcelona. Su padre fue Pedro de Prades (m. c. 1395), barón de Entenza, hijo de Juan de Prades y de Sancha Jiménez de Arenós, y su madre fue Juana de Cabrera, hija de Bernardo III de Cabrera, vizconde de Cabrera y de Bas y conde de Osona, y Margarita de Foix. Pertenecía al séquito de damas de la reina María de Luna, por lo que lo más probable es que fuera zaragozana de nacimiento.

Matrimonios y descendencia 
Se crio y educó en la corte, donde fue dama de compañía de la reina María de Luna por lo menos desde 1399, año en que aparece por primera vez en la documentación medieval. La reina María falleció en 1406, dejando al viudo, Martín el Humano y un hijo, Martín, que falleció tres años después en 1409 después de culminar una reñida campaña de conquista de Cerdeña.

Habiéndose quedado sin heredero, Martín el Humano decidió contraer nuevo matrimonio para tener descendencia. Escogió a Margarita de Prades, una joven de veintiún años, en vez de a Cecilia de Urgel, hermana del conde Jaime II de Urgel. El papa Benedicto XIII ofició el matrimonio el 17 de septiembre de 1409 en el palacio de Bellesguard en Barcelona.

La muerte del rey en mayo de 1410 frustró aquellos objetivos y así se extinguió el reinado de la Casa de Aragón y se inició un periodo de interregno que culminó con el Compromiso de Caspe en 1412. Margarita volvió a casarse en 1415 con el noble valenciano Juan de Vilaragut y Álvarez de Haro. Debido a su condición de viuda real con una renta asignada, este enlace, así como el hijo nacido de este matrimonio en 1416, Juan Jerónimo de Vilaragut, se mantuvo en secreto.

Corte literaria 
Según el cronista Pere Tomic, Margarita de Prades «fue una de las más bellas señoras». Su belleza y su interés por la cultura, manifestado por su amor a los libros, contribuyeron a convertir el palacio real menor y el de Bellesguard en cortes literarias, donde ejerció de musa para algunas figuras de la literatura valenciana como el escritor valenciano Jordi de Sant Jordi, Arnau March, Lluís Icart y Arnau d'Erill, así como algunos castellanos como  Pedro de Santa Fe e Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, que le dedicó un planto con motivo de su muerte.

Reina abadesa 
Alrededor de 1420, al ser su situación divulgada y su posición económica fallida, Margarita y su hijo Juan se retiraron al monasterio cisterciense de Santa María de Valldonzella. Volvió a enviudar en 1422 y probablemente en 1423 profesó como monja en el mismo monasterio. En 1426 se trasladó al Monasterio de Bonrepòs donde fue nombrada abadesa en 1428.

Sepultura 

La reina abadesa falleció de un brote de peste en Riudoms y su cuerpo fue trasladado al monasterio de Bonrepòs, donde fue enterrada. Posteriormente, sus restos fueron trasladados al Monasterio de Santes Creus  en mayo de 1475 y colocados en la iglesia en un sepulcro decorado con las armas reales y abaciales en la pilastra que separa el presbiterio de la primera ábside en la parte de la nave del evangelio delante del mausoleo del rey Pedro II de Aragón. El sepulcro fue profanado en 1835 y sus restos fueron trasladados a una tumba de piedra. Años más tarde, los restos fueron llevados a una urna de piedra en el muro de la nave del evangelio.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos

Margarida de Prades en la enciclopedia (en catalán)
Escudos Heráldicos de la Corona de Aragón: Margarita de Prades
Manuscrito en pergamino datado el 22 de abril de 1411 (expresando la voluntad de la reina de organizar sus rentas, otorgando plenos poderes a Guillermo de Busquetis para que le administre sus bienes, así como los del rey fallecido) en la Biblioteca histórica de la Universidad Complutense de Madrid

Reinas consortes de Aragón del siglo XV
Reinas consortes de Sicilia del siglo XV
Reinas consortes de España del siglo XV
Reinas consortes de Aragón (con la casa de Aragón)